En patriark kan være:

 Patriark (Bibelen) – en betegnelse for Abraham, Isak og Jakob
 Patriark (titel) – en titel for en række kristne kirkeoverhoveder
 Patriarkat – en betegnelse for et mandligt familieoverhoved eller for en kirkeprovins under en patriark

Se også
 Matriark